Винт може да се отнася до следното:

 Винт крепежен елемент
 Архимедов винт
 Винт (прост механизъм)